Нокс има више значења:
 Округ Нокс (Тексас)
 Округ Нокс (Илиноис)
 Округ Нокс (Индијана)
 Округ Нокс (Кентаки)
 Округ Нокс (Мејн)
 Округ Нокс (Мисури)
 Округ Нокс (Небраска)
 Округ Нокс (Охајо)
 Округ Нокс (Тенеси)
 Нокс (Индијана)
 Нокс (Пенсилванија)
 Нокс (Северна Дакота)